Рустика — руст
 Рустика — рустичне письмо
 Рустика — село на острові Крит